Kirovsk (oblast Leningrad), stad in de Russische oblast Leningrad
 Kirovsk (oblast Moermansk), stad in de Russische oblast Moermansk
 Kirovsk (oblast Loehansk), stad in de Oekraïense oblast Loehansk